Mergel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, professeure allemande d'administration publique

Personnage
Mergel, plusieurs protagoniste du roman Le Hêtre aux Juifs d'Annette von Droste-Hülshoff